Вурля — гора поблизу села Великого Березного Закарпатської області України (координати: );
 Вурля — село на заході Берестейської області Республіки Білорусь;
 Вурля — одна з назв містечка Підляського воєводства Польщі.
 Орля (Вурля) — ґміна Більського повіту Підляського воєводства (Польща)